Serdal ist ein türkischer männlicher Vorname persischen und türkischen Ursprungs mit der Bedeutung „der Anführer“, „der Wichtige“.

Namensträger 

 Serdal Çelebi (* 1984), deutsch-türkischer Blindenfußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname